Бельгийский этап FIA WTCC 2010 — четвёртый этап сезона 2010. Гоночный день проведён на Circuit Zolder в бельгийском городе Хёсден-Зольдер 20 июня.

После четырёхлетней паузы WTCC вернулся на бельгийские трассы.

Победы на этапе разделили Габриэле Тарквини (первая победа итальянца за 4 старта) и Энди Приоль (британец побеждает впервые за 3 старта).

События уик-энда

Квалификация 
Ален Меню выигрывает первый сегмент для Chevrolet, опередив двух пилотов SR-Sport — Тьягу Монтейру и Габриэле Тарквини.
Пожалуй главным неудачником этого отрезка стал Том Коронель, оказавшийся лучшим из не прошедших дальше. Лучшим частником стал Пьер-Ив Корталь, закончивший сессию 13-м.

Борьба за поул завершилась уже после первой попытки, когда пошёл дождь. Неуспевшие показать быстрое время или совершившие ошибки на летучем круге уже не имели времени отыграться. Главными пострадавшими от этого стали пилоты BMW — Энди Приоль и Августо Фарфус замкнули протокол сессии. Лучше же всего ту самую попытку провели два пилота SR-Sport — Габриэле Тарквини и Хорди Жене. Итальянец взял поул с преимуществом в 0,165 секунды. Лидер чемпионата — Иван Мюллер — квалифицировался 4-м.

Первая гонка 
На старте Габриэле Тарквини уступает лидирующую позицию партнёру по SR-Sport Хорди Жене. Испанец быстро создаёт небольшой отрыв, ставит быстрейший круг и так и не даёт никому опередить себя до финиша. Иван Мюллер уже на старте выбрался на третье место. На стартовом же круге Тьягу Монтьеру Прорывается на 5-е место, а Фреди Барт проваливается на 10-е.

Позади основной группы сталкиваются Дэррил О'Янг и Михел Нюкьер. Представитель Гонконга хоть и остаётся в борьбе, но теряет много времени и так до конца гонки не уходит с последней строчки протокола борющихся. В отсутствии О`Янга борьбу среди частников выигрывает Кристиан Поульсен. Датчанин впервые смог финишировать лучшим в зачёте «частников» за время своего выступления в WTCC. Чуть проиграл ему Пьер-Ив Корталь.

Подиум в абсолюте фактически определился вскоре после старта. Компанию Хорди Жене составили Габриэле Тарквини и Иван Мюллер (француз привёз с собой на финиш плотную группу из 6 машин). Единственным сошедим оказался Франц Энгстлер.

После второй гонки техническая проверка SEAT Хорди Жене выявила несоответствие правилам воздушного рестриктора. Испанец был дисквалифицирован, а его результат в первой гонке был обнулён. Победа досталась Габриэле Тарквини.

Вторая гонка 
Дисквалификация Жене последовала лишь в конце дня и первым стартовал Энди Приоль. Британец хорошо начал заезд, воспользовавшись обычным преимуществом своего BMW в гонках с традиционным типом стартом, сохранив лидерство. Его партнёр по первой линии — Норберт Мицелис — не смог сходу развить такой темп и, пропустив несколько машиин, ехал в какой-то момент восьмым. Также не самым удачным образом стартовал Том Коронель. Ещё числившийся победителем первой гонки Хорди Жене лихорадочно пытался избавиться от технических проблем, возникших перед стартом, но так и не смог — гонка 2 прошла без испанца. Послестартовая группа преследователь Приоля выглядела следующим образом — Роберт Хафф, за ним Тьягу Монтейру, Ален Меню, Иван Мюллер, Габриэле Тарквини, Августо Фарфус. Вторая гонка вновь началась и кончилась сразу после старта. Разве что Фарфус, пытаясь пройти Тарквини, ошибся на 6-м круге и пустил вперёд Мицелиса. Чуть провалившийся на старте Коронель по ходу гонки вернул ряд позиций, но, догнав Эрнандеса, уперся в непреодолимое препятствие. Испанец, к слову, в итоге стал лучшим «частником» на финише.

Результаты

Квалификация 

Время отбора: 1:45.758

Гонка 1

Стартовое поле гонки 2

Гонка 2

Общий зачёт после этапа

Личный зачёт

Кубок Конструкторов

Личный трофей частников

Командный трофей частников

Зачёт новичков

Примечания

Ссылки 
 Буклет с результатами MST Systems

Бельгия
Моторные виды спорта
Июнь 2010 года
2010
События 20 июня